Tricarpelema är ett släkte av himmelsblomsväxter. Tricarpelema ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Himmelsblomsväxter
Tricarpelema